Patrizia Spuri – ex velocista italiana
 Sergio Spuri – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano